

Astronomia
 William Herschel Telescope – telescopio da 4,2 metri di diametro sito a La Palma, Isole Canarie.

Codici
 WHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wharton, Texas (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Wht – abbreviazione di whitlockite

Note